Альбіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Альбіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот